Списък с треньорите, водили отбора на Локомотив (София) през годините.

Източници 

 
Локомотив (София)